Fernando est un prénom présent en espagnol, portugais et italien, l'équivalent en français est Fernand. Prénom masculin germanique issu des mots gotiques frith (signifiant protection, sécurité) et de nanth (signifiant audace, témérité), il a probablement été importé et implanté dans la péninsule Ibérique par les Wisigoths entre le  et le , avant de se répandre dans toute l'Europe.

Prénom en tant que pseudonyme 
 José Ferdinando Puglia, dit Fernando (1937-), footballeur brésilien ;
 Fernando Gómez Colomer dit Fernando (1965-), footballeur espagnol ;
 Fernando Henrique Mariano, dit Fernando (1967-), footballeur brésilien ;
 Fernando Rech, dit Fernando (1974-), footballeur brésilien ;
 Fernando Sánchez Cipitria dit Fernando (1971-), footballeur espagnol ;
 Fernando Almeida de Oliveira, dit Fernando (1978-), footballeur brésilien ;
 Fernando Fernández (1979-), appelé aussi Fernando, footballeur et entraîneur de football espagnol ;
 Fernando Menegazzo (1981-), dit également Fernando, est un footballeur brésilien ;
 Fernando DDI (1981-), Fernando Luiz de Oliveira Valença, est un joueur brésilien de football de plage ;
 Fernando Francisco Reges, dit Fernando (1987-), footballeur brésilien ;
 Fernando Lucas Martins, dit Fernando (1992-), footballeur brésilien ;
 Fernando Andrade (1993-), appelé parfois simplement Fernando, footballeur brésilien ;
 Pedro Fernando (1998-), rappeur et auteur-compositeur-interprète angolais ;
 Fernando dos Santos Pedro, dit Fernando, (1999-) footballeur brésilien.

Prénom 
 
 Célio Fernando Baptista Haddad (1959-) herpétologiste brésilien.
 Fernando Pessoa est un poète portugais du début du .
 Fernando Henrique Cardoso est un intellectuel sociologue, professeur à La Sorbonne et président de la république Fédérative du Brésil de 1994 à 2001.
 Fernando Collor de Mello est un président de la république fédérative du Brésil de 1990 à 1992, premier président élu democtratiquement après la dictature militaire brésilienne, connu notamment pour les grandes manifestations pour sa destitution à la suite des scandales de corruption.
 Fernando Alonso est un pilote de Formule 1.
 Fernando Sucre est un personnage de la série télévisée Prison Break.
 Néstor Fernando Muslera Micol est un joueur de football international uruguayen évoluant au poste de gardien de but.

Patronyme 
 Ana Ndala Fernando, femme politique angolaise.
 Tyronne Fernando (1941-2008), homme d'État srilankais, ministre des Affaires étrangères de 2001 à 2004.

Autres 
 Fernando est une chanson du groupe suédois ABBA.

Notes et références 

Prénom espagnol